Хусейн II Джалаїр (*д/н — 1432) — останній султан Держави Джалаїрідів в 1425—1432 роках.

Життєпис 
Син Ала ад-Даули та онук султана Ахмада. У 1410 році обидва зазнали поразки у війні з Кара-Коюнлу, після чого їх було страчено. Разом з братом Хусейна було відправлено до Самарканду, у 1420 році вони отримали свободу. Хасан поїхав до Єгипту, а Хусейн пішов на службу до султана Махмуда і зумів настільки увійти до нього у довіру, що став незабаром намісником Басри, Васіта.

У 1425 році Хусейн повалив Султана Махмуда й сам став володарем Джалаїрського султанату. У 1427 році він почав війну з Кара-Коюнлу, що тривала з перервами. У 1429 році підтримуючи наступ Шахрух Мірзи з династії Тимуридів, Хусейн II захопив Мосул, Ірбіл, практично увесь арабський Ірак. У 1431 році зазнав поразки від Іспандера бен Юсуфа з династії Кара-Коюнлу який захопив владу в Багдаді. У 1431 році Джалаїрид вимушений був відступити до укріпленого міста Хілла. Облога тривала 7 місяців і закінчилася взяттям міста в жовтні 1431 року. Хусейн потрапив в полон і був страчений на початку 1432 року. З ним припинилася династія Джалаїридів.

Джерела 
 Öztuna, Yılmaz, (1996) Hanedanlar ve Devletler Cilt: 1, Ankara: Kültür Bakanlığı,
 Broadbridge, Anne F. Kingship and Ideology in the Islamic and Mongol Worlds, (Cambridge University Press, 2008), 157.

Джалаїріди